Ривал (; также Риваллон) — четырнадцатый легендарный король Британии, сын короля Кунедага. Его правление сопровождалось несчастьями: кровяным дождем, чумой, нашествиями мух.

Родословная

Источники 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Примечания 

Легендарные короли Британии